Андрей Середа:
 Середа, Андрей Васильевич (1961—2016) — российский поэт, писатель, драматург.
 Середа, Андрей Викторович (род. 1964) — украинский певец, автор текстов песен, актёр, фронтмен рок-группы «Кому вниз».